Деннис Ман (; ) — румынский футболист, играющий на позиции вингера. Ныне выступает за итальянский клуб «Парма».

Карьера 
Деннис Ман является воспитанником футбола города Арада, тренировался в школах «Атлетика» и «УТА». 

С 2015 года — игрок основной команды клуба «УТА Арад», который выступал в Лиге II. Дебютировал в профессиональном футболе 29 августа 2015 года в поединке против команды «Газ Метан». Всего в дебютном сезоне провёл 29 игр, забил 10 мячей. Дебютный гол состоялся 25 октября 2015 года в ворота клуба «Бихор Орадя». Сезон 2016/2017 начал также в составе «УТА Арада», где в пяти матчах забил пять мячей. 

6 сентября 2016 года подписал контракт с ведущим румынским клубом — «Стяуа». 2 октября того же года дебютировал за него в поединке против клуба «Университатя Крайова», выйдя на замену на 29-ой минуте вместо Флорина Тэнасе. Всего в дебютном сезоне провёл 6 матчей, забил 1 мяч, 30 октября в поединке против «Политехники Яссы». Сезон 2017/2018 начал игроком стартового состава.

В январе 2021 года перешёл в итальянскую «Парму».

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «УТА» Арад
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Парма»